Vogelenzang, est le nom en néerlandais du quartier du Chant d'Oiseau des communes belges de Woluwe-Saint-Pierre et Auderghem dans la Région de Bruxelles-Capitale.
 Vogelenzang, un quartier rural dans l'extrême sud-ouest d'Anderlecht dans la Région de Bruxelles-Capitale.
 Cimetière communal du Vogelenzang, le cimetière qui y est situé.
 Vogelenzang, un village situé dans la province de la Hollande-Septentrionale.